'Entrepreneur peut désigner :
 entrepreneur, un chef d'entreprise ;
 Entrepreneur'', un magazine et un site Web américain qui publie des articles sur l' entrepreneuriat.

Voir aussi 
 Micro-entrepreneur, en France, un travailleur indépendant
 Entrepreneur de morale, une personne qui cherche à influencer un groupe de personnes dans le but de lui faire adopter ou maintenir une norme
 Entrepreneur individuel, une personne physique qui exerce une activité professionnelle (commerciale, artisanale, agricole ou libérale) sans création d'une personne morale intermédiaire, la société
 Entrepreneur individuel à responsabilité limitée, selon l'article L526-6 du Code de commerce français, un régime d'entreprise individuelle où l'entrepreneur bénéficie d'une responsabilité limitée
 Entrepreneurs du Monde, une organisation qui accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France
 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, un mouvement œcuménique qui rassembler plus de 3200 dirigeants français
 Entrepreneurs en herbe (Some Assembly Required), une série télévisée américaine